Das Wort Hostka bezeichnet in Tschechien mit unterschiedlichen Diakritika zwei verschiedene Ortschaften:

Hoštka (Gastorf), Gemeinde im Okres Litoměřice, Nordböhmen
Hošťka (Hesselsdorf), Gemeinde im Okres Tachov, Westböhmen